Courtry steht für:

 Courtry, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Sivry-Courtry, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Charles Courtry (1846–1897), französischer Graveur und Illustrator